zwierzyniec – miejsce hodowli zwierząt, także polowań

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 38, w tym 18 podstawowych
 Zwierzyniec – miasto
 Zwierzyniec – część miasta Białystok
 Zwierzyniec – część miasta Głogówek
 Zwierzyniec – część miasta Kórnik
 Zwierzyniec – część miasta Krakowa, w delegaturze Kraków-Krowodzrza
 Zwierzyniec – część miasta Tychy
 Zwierzyniec – część miasta Włoszczowa
 Zwierzyniec – część miasta Zakopane
 Zwierzyniec – przysiółek wsi Biadaszka w woj. dolnośląskim, w pow. milickim, w gminie Cieszków
 Zwierzyniec – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. grudziądzkim, w gminie Rogóźno
 Zwierzyniec – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholskim, w gminie Śliwice
 Zwierzyniec – osada leśna wsi Zwierzyniec w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. tucholski, w gminie Śliwice
 Zwierzyniec – wieś w woj. lubelskim, w pow. krasnostawskim, w gminie Siennica Różana
 Zwierzyniec – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Dzierzkowice
 Zwierzyniec – część wsi Rachodoszcze w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Adamów
 Zwierzyniec – wieś w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Siedlisko
 Zwierzyniec – przysiółek wsi Kuźnica Głogowska w woj. lubuskim, w pow. wschowskim, w gminie Sława
 Zwierzyniec – wieś w woj. łódzkim, w pow. bełchatowskim, w gminie Drużbice
 Zwierzyniec – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Brąszewice
 Zwierzyniec – osada leśna w woj. łódzkim, w pow. skierniewickim, w gminie Maków
 Zwierzyniec – część wsi Ispina w woj. małopolskim, w pow. bocheńskim, w gminie Drwinia
 Zwierzyniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Zwierzyniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. makowskim, w gminie Krasnosielc
 Zwierzyniec – wieś w woj. mazowieckim, w pow. wołomińskim, w gminie Radzymin
 Zwierzyniec – przysiółek wsi Wierzbno w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Zwierzyniec – część wsi Dobrków w woj. podkarpackim, w pow. dębickim, w gminie Pilzno
 Zwierzyniec – osada w woj. podlaskim, w pow. hajnowskim, w gminie Białowieża
 Zwierzyniec – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Busko-Zdrój
 Zwierzyniec – część wsi Zborów w woj. świętokrzyskim, w pow. buskim, w gminie Solec-Zdrój
 Zwierzyniec – osada leśna wsi Kurzacze w woj. świętokrzyskim w pow. ostrowieckim w gminie Kunów
 Zwierzyniec – część wsi Oleśnica w woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Oleśnica
 Zwierzyniec – część wsi Stary Gieląd w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. mrągowskim, w gminie Sorkwity
 Zwierzyniec – część wsi Bogaczewo w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. ostródzkim, w gminie Morąg
 Zwierzyniec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Krzyż Wielkopolski
 Zwierzyniec – osada leśna w woj. wielkopolskim, w pow. grodziskim, w gminie Grodzisk Wielkopolski
 Zwierzyniec – osada w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód
 Zwierzyniec – przysiółek osady Zwierzyniec w woj. wielkopolskim, w pow. międzychodzkim, w gminie Międzychód

Inne:
 Zwierzyniec – część miasta Sochaczew
 Zwierzyniec – zniesiona osada leśna w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. lidzbarskim, w gminie Lidzbark Warmiński

Miejscowości na Litwie 
 Zwierzyniec – dzielnica administracyjna Wilna
 Zwierzyniec – wieś w rejonie wileńskim

Miejscowości na Białorusi 

 Zwierzyniec – dawny zaścianek w obwodzie witebskim, w rejonie postawskim, w sielsowiecie Woropajewo.

Inne 
 Zwierzyniec – rzeka, prawy dopływ Bzury
 Zwierzyniec – struga, dopływ Grabaru
 Zwierzyniec – polana w Dolinie Koprowej w słowackich Tatrach
 Zwierzyniec – polska marka piwa
 Zwierzyniec – program telewizyjny
 Zwierzyniec – skała wspinaczkowa w Ryczowie na Wyżynie Częstochowskiej
 Zwierzyniec – wzniesienie Wzgórz Krzymowskich

Zobacz też 
 Zwierzyniec Niebieski – zodiak
 Dzielnica VII Zwierzyniec – dzielnica miasta Krakowa, jednostka pomocnicza gminy
 Zwierzyniec – obszar miasta Kraków
 Las Zwierzyniecki w Tarnobrzegu – dzielnica miasta Tarnobrzeg
 Zwierzyniec (gromada)
 Gajówka Zwierzyniec
 Rezerwat przyrody Zwierzyniec
 Stadion „Zwierzyniec” w Białymstoku
 Zwierzyniec-Leśniczówka
 Zwierzyniec Pierwszy
 Zwierzyniec Drugi
 Zwierzyniec Trzeci
 Zwierzyniec Mały
 Zwierzyniec Wielki
 Zwierzyniec Towarowy
 Zwierzyniec Wąskotorowy
 Źwierzyniec